Die Irish League 1910/11 war die 21. Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum elften Mal Meister.

Modus 
Teilnehmer waren die acht Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten. Sie spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in eine Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister wurde zwischen den punktgleichen Linfield FC und Glentoran FC in einem Entscheidungsspiel ermittelt. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterfinale 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison 1910/11 (Archiv)

1910/11
Fußballsaison 1910/11